Renström bezeichnet:

 Renström (Ort), ein schwedischer Ort in der Gemeinde Skellefteå
 die deutsche Schreibweise des Familiennamens der norwegischen Leichtathletin Margrethe Renstrøm (* 1985)